Джек Хендри:
 Хендри, Джек (род. 1995) — шотландский футболист.
  (также известен как Джон «Джек» Хендри; 1867—1917) — шотландский футболист.